69. Turniej Czterech Skoczni (niem. 69. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która rozegrana została w sezonie 2020/2021 na skoczniach w Niemczech i Austrii w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 28 grudnia 2020 roku kwalifikacjami do pierwszego konkursu indywidualnego, który rozegrany został dzień później w Oberstdorfie. 1 stycznia 2021 odbył się konkurs w Garmisch-Partenkirchen. 3 stycznia rozegrane zostały zawodu w Innsbrucku, natomiast 6 stycznia zawody przeniosły się do Bischofshofen, gdzie odbył się finał turnieju.

Kwalifikacje w Oberstdorfie, które zostały rozegrane 28 grudnia 2020 odbyły się bez udziału polskich skoczków z powodu wykrycia u Klemensa Murańki wirusa SARS-CoV-2. Później jednak, gdy kolejne dwa wykonane testy miały wynik negatywny, do startu w zawodach dopuszczono wszystkich 62 skoczków zgłoszonych do konkursu i zrezygnowano z rywalizacji w systemie KO.

Po pierwszym konkursie prowadził Niemiec Karl Geiger, drugi był Polak Kamil Stoch, a na trzecim miejscu plasował się Norweg Marius Lindvik.

Drugi konkurs wygrał Dawid Kubacki, wyprzedzając Halvora Egnera Graneruda i Piotra Żyłę.

Na podium konkursu w Innsbrucku, będącego trzecim konkursem w rywalizacji Turnieju Czterech Skoczni znów znalazło się dwóch Polaków: był to zwycięzca konkursu Kamil Stoch i Dawid Kubacki, zajmujący trzecią pozycję. Drugie miejsce zajął Słoweniec Anže Lanišek. Po tym triumfie Kamil Stoch wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Turnieju.

W Bischofshofen wygrał Kamil Stoch, miejsce drugie zajął Marius Lindvik, a trzecie - Karl Geiger.

Skocznie 
Konkursy Turnieju Czterech Skoczni zostały rozegrane – jak co roku – na czterech położonych niedaleko siebie (ale w dwóch krajach) obiektach: dwóch w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie – punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany jest na 120. metrze, a obiektów w Bischofshofen i Garmisch-Partenkirchen – na 125. metrze.

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 2020/2021 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Podsumowanie

Wyniki

Oberstdorf

Kwalifikacje (anulowane) (28.12.2020)

Konkurs główny (29.12.2020) 
Opracowano na podstawie:

Garmisch-Partenkirchen

Konkurs główny (1.01.2021) 
Opracowano na podstawie:

Innsbruck

Konkurs główny (3.01.2021) 
Opracowano na podstawie:

Bischofshofen

Konkurs główny (6.01.2021) 
Opracowano na podstawie:

Klasyfikacja końcowa 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2020/2021
Turniej Czterech Skoczni
2020 w Niemczech
2021 w Niemczech
2021 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen